Севастьянов, Александр: Севастьянов, Александр Никитич (род. 1954) — российский националист.
 Севастьянов, Александр Николаевич (1870—1919) — писатель.
 Севастьянов, Александр Фёдорович (1771—1824) — академик Петербургской академии наук.